

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Krupińskie – część wsi Podbiel w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów
 Krupińskie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne

Zobacz też 
 Krupa, Krupice, Krupin, Krupka, Krupki, Krupówka, Krupy